-Lieberman, -Liebermann, -Libermann ou Liberman est un patronyme d'origine germanique signifiant littéralement l'homme aimé.

.

Patronymes

Liebermann 
Anatole Liebermann (1948-), violoncelliste russe
Bruno Franz Leopold Liebermann (1759-1844), théologien catholique allemand.
Carl Liebermann, chimiste allemand.
Lowell Liebermann (1961-), un compositeur, pianiste et chef d'orchestre américain
Max Liebermann (1847-1935), peintre allemand.
Rolf Liebermann  (1910-1999), compositeur, chef d'orchestre, metteur en scène et producteur suisse.

Lieberman

Libermann

Liberman

Personnages de fiction 
 Les Carnets de Max Liebermann (Vienna Blood), série télévisée anglo-autrichienne de 2019.

Liens externes 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand